Ла Гранадита има више значења:

 Ла Гранадита (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гранадита (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику